Prospekt Vernadskogo peut faire référence à :
 Prospekt Vernadskogo, un district de Moscou,
 Prospekt Vernadskogo, une station du métro de Moscou,
 Prospekt Vernadskogo, une avenue de Moscou.